Libušino údolí může být:

 Libušino údolí (Brno) – lokalita a ulice v Brně
 Libušino údolí (Třebíč) – park v Třebíči